Otlatzintla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Otlatzintla, Zontecomatlán de López y Fuentes, Veracruz, 
 Otlatzintla, Chicontepec, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar